Abbey Brooks, née le , est une actrice pornographique américaine.

Biographie 

Abbey Brooks est née à Chicago, aux États-Unis. Elle est la fille d'une famille catholique stricte, elle a effectué la plupart de sa scolarité dans des écoles privées.
Après l'école, Abbey a continué à suivre l'enseignement à l'université et a obtenu un diplôme dans la gestion d'entreprise.
Abbey a envisagé de poursuivre ses études pour devenir vétérinaire, mais elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas la patience pour cela.
Elle a donc voulu faire quelque chose de plus passionnant avec son amour pour le sexe et s'est lancée dans une carrière. Ainsi, elle est entrée dans l'industrie pour adulte, a reçu un agent et s'est dirigée vers Los Angeles.

Elle a commencé sa carrière en 2006 et a continué à devenir un des modèles les plus hautement reconnus sur le web.

Abbey se décrit comme suit : « une personne très bien arrondie, mais je ne suis pas une fille ordinaire, je suis intelligente, ouverte d'esprit, j'ai les pieds sur terre et je suis très loyale envers mes amis. Dans ma vie il n'y a aucune règle. »

Elle soutient des groupes comme le SPCALA ().

Le , elle est nommée DanniGirl du mois sur le site Danni.com de Danni Ashe.

La même année elle participe au Girlvana 3 (série pornographique lesbienne américaine en cinq volets).

Abbey n'a pas de studio de prédilection, elle tourne avec beaucoup de studios tels que Pink Visual.

Elle est apparue dans un épisode de l'émission télévisée humoristique Tim and Eric Awesome Show, Great Job!.

Liens externes 

 
 

Actrice pornographique américaine
Naissance en février 1983